Мони Марк () — бельгийская певица. Представляла страну на первом конкурсе «Евровидение-1956».

Биография 
В 1956 году вместе с певцом Фудом Леклерком одержала победу на национальном отборе на первый конкурс песни «Евровидение-1956» и получила право представлять на нём Бельгию. Там она исполнила композицию «Le plus beau jour de ma vie» («Самый лучший день в моей жизни»). В связи с тем, что на конкурсе был объявлен лишь победитель, остальные участники конкурса считаются занявшими второе место.

Выпускала синглы и альбомы вплоть до 1966 года, после чего завершила музыкальную карьеру.

Синглы 
 La charmante chanteuse (1952)
 Je ne sais pas pourqoi (1954)
 Le plus beau jour de ma vie (1956)
 Bal de Vienne (1958)
 Nick Nack Paddy Whack (1959)
 L’auberge du 6e bonheur (1959)

Альбомы 
 Mony Marc chante (1966)
 Les Crocodiles (1966)

Примечания 

Певцы и певицы Бельгии
Участники «Евровидения-1956»
Представители Бельгии на «Евровидении»